Biaggini ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bertling Biaggini (* 1960), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Giovanni Biaggini (* 1960), Schweizer Jurist und Hochschullehrer
 Olivier Biaggini (* 1970), französischer Literaturwissenschaftler